Vieux puede referirse a: 

 Vieux, comuna francesa situada en Calvados; o
 Vieux, comuna francesa situada en Tarn.